Omagua puede hacer referencia a:
 el pueblo omagua, de la selva peruana, muy emparentados con los cocamas;
 el idioma omagua, del pueblo homónimo; y
 a la región Omagua, postulada por el geógrafo Javier Pulgar Vidal.